Degenfeld steht für:

 Degenfeld (Schwäbisch Gmünd), Ortsteil von Schwäbisch Gmünd
 Degenfeld (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Degenfeld (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Palais Degenfeld, 1810 in der Münchner Maximilians-Vorstadt errichtet
 Degenfeldsches Schloss, neuzeitliche Schlossanlage im Ortskern von Groß-Karben